Роман Моргунов:
 Моргунов, Роман Александрович (род. 1982) — российский и болгарский хоккеист.
 Моргунов, Роман Николаевич (1970—2020) — советский и киргизский футболист.